Zvuk è un singolo della cantante bulgara Andrea pubblicato il 6 dicembre 2013.

Collegamenti esterni